Hervé Dubuisson – ex cestista e allenatore di pallacanestro francese
 Pierre-Paul Dubuisson – incisore francese